Gradac steht für:
 Gradac (Kroatien), Gemeinde in der kroatischen Gespanschaft Split-Dalmatien
 Gradac (Slowenien), Ort in der Gemeinde Metlika in Slowenien
 Gradac (Montenegro), Ort in Montenegro
 Gradac (Bosnien und Herzegowina), Ortsteil der Gemeinde Hadžići im Kanton Sarajevo in Bosnien und Herzegowina
 Gradac (Serbien), Ortsteil der Stadt Raška in Serbien
 Gradac (Fluss), Fluss im Südwesten Serbiens